Le tournoi de tennis de Stanford est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2009, classée en catégorie Premier, se dispute du  au .

Marion Bartoli remporte le simple dames. En finale, elle bat Venus Williams, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Serena Williams et Venus Williams.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Stanford
 Saison 2009 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2009
Stanford
Sport en Californie en 2009
Tennis en juillet 2009
Tennis en août 2009
Tennis aux États-Unis en 2009